Grand Prix Německa 1990 (oficiálně Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland) se jela na okruhu Hockenheimring v Hockenheimu v Německu dne 29. července 1990. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Německa
Sport v Německu v roce 1990